MaNi, Maní y Máni hacen referencia a varios artículos:

Botánica
 Arachis hypogaea, planta anual que da un fruto conocido como cacahuate o maní.

Folclore
 Mani (danza de combate), en Cuba.
 Máni, personificación de la Luna en la mitología nórdica.

Lugares
 Maní (Casanare), municipio del departamento de Casanare, Colombia.
 Maní (Yucatán), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, México.

Personas
 Mani, religioso iranio fundador del maniqueísmo.

Lenguas
 Mani (letra), letra del alfabeto georgiano